Му́стонен () — финская фамилия. Известные носители:

 Мустонен, Андрес (род. 1953) — эстонский скрипач и дирижёр
 Мустонен, Олли (род. 1967) — финский пианист, дирижёр и композитор
 Мустонен, Раиса Генриховна (род. 1949) — российский прозаик, драматург, журналист
 Мустонен, Ристо (1875—1941) — финский борец
 Мустонен, Сара (род. 1981) — шведская велогонщица